Ма́лая Суе́тка — посёлок в Краснощёковском районе Алтайского края России. Входит в состав Краснощёковского сельсовета.

География 
Посёлок находится у реки Малая Суетка, в 11 км от районного центра — Краснощёково и 315 км от краевого центра — Барнаул. Ближайший населённый пункт — село Маралиха — 36,5 км.

История 
Архивных материалов и документальных свидетельств об истории поселения Малая Суетка не сохранилось. В «Алфавитном перечне населённых пунктов» «Списка населенных мест Томской губернии за 1911 год» отмечен засёлок Малая Суетка и заимка Малая Суетка. В графе «Заимки на арендных, казённых землях 1-го полицейского участка» записан засёлок, стоит на реке Малая Суетка, число дворов — 3. На «казённых землях 4-го участка» есть заимка Малая Суетка, число дворов — 12, находится на реке Малая Суетка. В поселениях «при реке Малой Суетке» числится 37 мужчин и 41 женщина. Оба населённых пункта входили в Змеиногорский уезд. 

В Списке населенных мест Сибирского края за 1928 год перечислен посёлок Малая Суетка. Входил в Рубцовский округ Колыванского района относился к Краснощёковскому сельскому совету, год образования — 1901. Число хозяйств — 29, число жителей: мужчин — 86, женщин — 88. Состав населения — русские.

Население

Инфраструктура 
ООО «Сибирь-Агро» (выращивание зерновых и зернобобовых культур). Почтовые отделения, обслуживающие п. Малая Суетка, находятся в административном центре Краснощёково.

Жители Малой Суетки, проживавшие в посёлке в 1949 году, получают льготы, как подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (распоряжение правительства РФ от 08.02.2002 № 156-р) .

Достопримечательности 
 Малая Суетка 1, курганный могильник. Памятник федерального значения (рег. номер 221440163430006).
 Малая Суетка 2, курган, археологический памятник федерального значения (№ 221441041650006)
 Малая Суетка 3, курганный могильник, памятник федерального значения (№ 221441041550006)
 Малая Суетка 4, курганный могильник, памятник едерального значения (№ 221441041560006).

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района